Ribbeck kan syfta på:

 Ribbeck, Nauen – ort, tidigare kommun i Nauen, Landkreis Havelland, Brandenburg
Schloss Ribbeck – ett slott i byn
 Ribbeck, Zehdenick – ort, tidigare kommun, Zehdenick, Brandenburg
 von Ribbeck – en adelssläkt härstammande från slottsherrarna på Ribbecks slott

Personer med efternamnet
Ribbeck är även ett tyskt efternamn.
 Conrad Gottlieb Ribbeck (1759–1826), evangelisk teolog, Berlins förste hedersmedborgasre
 Erich Ribbeck (född 1937), tysk fotbollsspelare och -tränare
 Hans Georg Karl Anton von Ribbeck (1880-1945), godsherre och antinazistisk motståndsman.
 Otto Ribbeck (1827–1898), tysk klassisk filolog
 Woldemar Ribbeck (1830–1902), tysk klassisk filolog

Tyska efternamn